Deh-e Now kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dehnow-ye Kūhestan, bondby, Kerman, 
 Dehnow-ye Āqā-ye Ḩasan, ort, Kerman, 
 Dehnow Khvājeh, ort, Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar